Beautiful Creatures (banda)
 Beautiful Creatures (álbum)
 Beautiful Creatures (livro)
 Beautiful Creatures (2000), filme com Rachel Weisz e Susan Lynch
 Beautiful Creatures (2013), filme com Emma Thompson e Jeremy Irons

Ver também
 

Desambiguações de artes